Токмак () — город областного подчинения в Чуйской области Киргизии.

Этимология 

Город своё название получил от пратюркского «*tökmök» «лить». Следует также учитывать возможность образования Токмок из этнонима: известны токмок — одно из названий половцев, и токмак, токмок — родоплеменные названия у киргизов, туркмен. Хотя более вероятная версия от тюркского ТОКМОК «Дубина, палица, кистень».

История 
Современный Токмак был основан в начале XIX века (1825─1830) как кокандская крепость недалеко от развалин города Суяб. В 1862 году крепость была взята русскими войсками и разрушена.

Позднее на местах бывших кокандских крепостей стали закладываться русские укрепления. В начале мая 1864 года у развалин крепости Токмак расположился прибывший из Верного отряд полковника Черняева, который 13 мая 1864 года заложил русское укрепление Токмак.

В 1867 году Токмак получил статус города и стал центром одноимённого Токмакского уезда Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства. Уездный центр в 1878 году был перенесён в город Пишпек. После этого Токмак был лишён статуса города. В 1927 году Токмак снова получил статус города.

В городе дислоцируется 8-я гвардейская мотострелковая Режицкая ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова, героически проявившая себя в боях на дальних подступах к Москве в Волоколамском районе осенью 1941 года.

С 1994 года по 2003 год г. Токмак носил название — Чуй-Токмок.

В июле 2014 года Токмак стал городом-побратимом российского Волоколамска.

География 
Расположен на севере Киргизии в Чуйской долине, на левом берегу реки Чу, по которой в районе города проходит граница Киргизии и Казахстана. К северу и югу от Токмака простираются отроги Тянь-Шаня: к югу — Киргизский хребет, к северу — Заилийский Алатау.

Сочетание рельефа Чуйской долины, имеющей в восточной части значительный уклон в сторону Токмака и близлежащих районов, а также результат неустойчивого, бродячего русла многоводной реки Чу грозило городу постоянными наводнениями.

Так, зимой 1878 года ледяной затор на реке образовал выше города естественную плотину. Разлившаяся вода затопила город, разрушив множество строений. Именно наводнения послужили основной причиной переезда в 1878 году уездного центра из Токмака в Пишпек.

Примерно в 1909—1914 годах в 12-16 км от города на реке Чу была сооружена специальная дамба (длиною 1200 метров и в восточной части — 800 метров) для предотвращения наводнений.

Климат 
Климат Токмака — в среднем 180 дней в году без осадков с обилием солнечного света. По данным городской метеорологической станции за 1945 год, максимальная температура воздуха — 37°С (июль), минимальная — −26°С (январь), среднегодовая — 8,7°С.

Население 

По данным переписи населения Киргизии 2009 года:
 киргизы — 24 911 человек или 46,8 %,
 русские — 10 913 человек или 20,5 %,
 дунгане — 8790 человек или 16,5 %,
 узбеки — 4556 человек или 8,6 %,

Также проживают татары, уйгуры, таджики, чеченцы, казахи, немцы, украинцы.

Органы власти 
 Мэр — Самаев Урматбек Обозбекович 
 Первый заместитель мэра ─ Аралбаев Жаныбек Асангазиевич
 Заместитель мэра ─ Сулайманов Айбек Орозбекович
 Председатель Токмокского Кенеша ─ Сансызбаев Тынайбек Мамбетжанович

Религия 
Есть мусульмане. Русская православная церковь имеет один храм Георгия Победоносца. Действуют церкви протестантского толка. Есть христианская школа «Ак Бата».

Транспорт 
В городе работают автовокзал и железнодорожный вокзал (расписание на 2019 год). До 1994 года действовало 13 внутригородских, 9 — пригородных и 2 междугородних автобусных маршрутов. Некоторые маршруты дублировали РАФики и ТАРЗики; действовало 4 железнодорожных направления в пределах Чуйской и Иссык-Кульской областей, некоторые сообщением по 3 раза в день.

Сейчас существует разветвлённая сеть маршрутных такси, в основном ставшая преемницей автобусных маршрутов, несколько её расширив внутри города и за его пределами. Железнодорожный пассажирский транспорт представлен одним направлением до Бишкека ─ 1 раз в день, и проходящими поездами до Балыкчы.

Известные уроженцы 
 Баласагуни, Юсуф (1015—1070) — выдающийся тюркский поэт и мыслитель. Уроженец средневекового города Баласагун, существовавшего в X─XIV веках близ современного города Токмак.
 Тура, Алихан (1885—1976) — первый президент Восточно-Туркестанской Революционной республики (1944—1946).
 Афанасьев, Михаил Денисович (1923—1986) — военный лётчик, капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Шнайдер, Атаназиус — вспомогательный епископ Архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане (c 5 февраля 2011 года).
 Максимцев, Александр Анатольевич — генерал-майор, заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по военно-политической работе (с 2019 года).
 Вольф, Деннис — профессиональный культурист, чемпион мира 2005 года в категории Тяжёлый вес.
 Бивол, Дмитрий Юрьевич — российский профессиональный боксёр, мастер спорта России международного класса. Действующий чемпион мира по версии WBA (2017—н.в.) в полутяжёлом весе.

Известные люди, связанные с Токмаком 
 Циммерман, Аполлон Эрнестович (1825—1884) — генерал от инфантерии, в 1860-м году будучи командующим войсками России в Заилийском крае взял кокандские крепости Токмак и Пишпек.
 Колпаковский, Герасим Алексеевич (1819—1896) — генерал от инфантерии, первый губернатор Семиреченской области (1867).
 Черняев, Михаил Григорьевич (1828—1898) — генерал, военный губернатор Туркестанской области (1865─1866), основатель современного Токмака ─ 13 мая 1864 года.
 Ракоши, Матьяш (1892—1971) — бывший первый секретарь Венгерской партии трудящихся (1948—1956) проживал в Токмаке в период с 1956-го по 1966-й год.
 Овчаров, Степан Семёнович (1909—1943) — артиллерист, гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944, посмертно).
 Трясин, Ерминингельд Васильевич (1911—1982) — артиллерист, капитан, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Зверев, Николай Александрович (1921—1991) — стрелок, гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Мубарак, Хосни — 4-й президент Египта (1981—2011) в 1960-м году окончил Фрунзенское военное авиационное училище (5-е ЦК ПУАК), стажировался в 716 учебном авиационном полку в Токмаке.
 Асад, Хафез (1930—2000) — 15-й президент Сирии (1971—2000) в 1958-м году окончил Фрунзенское военное авиационное училище (5-е ЦК ПУАК), стажировался в 716 учебном авиационном полку в Токмаке.
 Ибрагимов, Алиджан Рахманович — один из крупнейших казахстанских предпринимателей. Жил и работал в Токмаке в период с 1969-го по 1974-й год.
 Секацкий, Александр Куприянович — российский философ и публицист, писатель, телеведущий. Среднюю школу окончил в Токмаке.
 Моманд, Абдул Ахад — первый космонавт Республики Афганистан, Герой Советского Союза (1988). В 1986-м году окончил 5-е ЦК ПУАК, стажировался в 716 учебном авиационном полку в Токмаке.
 Омуралиев, Таалайбек Барыктабасович — генерал-майор, бывший Министр обороны Кыргызской Республики (2011—2014).
 Чиа Шан Янг — основатель токмакской христианской школы «Ак бата» и Международный университет в Центральной Азии.

Города-побратимы 
  Волоколамск, Россия
  Можайск, Россия.
  Рокфорд,США.

Образование

Среднее 
 В объединённый отдел образования ─ в результате слияния Чуйского районного и Токмакского городского (ЧТОО) ─ входит 45 школ (27 535 учащихся).
 Христианская частная школа «Ак Бата».

Средне-специальное и средне-техническое 
 Республиканский колледж культуры (РКК)
 Токмокский медицинский колледж (ТМК)
 Токмокский индустриально-педагогический колледж (ТИПК) 
 Сельско-хозяйственный колледж им. Скрябина 
 Гуманитарно-технический колледж при Международном университете в Центральной Азии (ГТК при МУЦА)
 Лицеи № 11, 23

Высшее 
 Токмакский Технический Институт Кыргызского Государственного Технического Университета (ТТИ КГТУ) был открыт в 1991 году как вечерний общетехнический факультет Фрунзенского Политехнического Института. В 1999 году был преобразован в Токмакский Технический Институт (ТТИ) в составе Кыргызского Государственного Технического Университета (КГТУ) им. И. Раззакова — одного из крупнейших технических ВУЗов Киргизии.
 Международный Университет в Центральной Азии (МУЦА). Был основан в 2008 г.

Примечания

Ссылки 
 Мэрия города Токмак 
 Кенеш города Токмак 
 Новости города Токмак
 Форум города Токмак — Городской форум.

Токмок_(Киргизия)
Населённые пункты Чуйской области
Города, основанные в XIX веке